Martinroda kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Martinroda, Vacha, tidigare kommun, Vacha, Thüringen, 
 Martinroda, Ilm-Kreis, kommun, Ilm-Kreis, Thüringen,